Плешки — посёлок (микрорайон, местность) в Заводском районе города Кемерово Кемеровской области. Официально не является объектом АТЕ и/или АТД.

История 
Плешки возникли на месте на месте деревни Куро-Искитим, присоединённой 26 марта 1945 года к Заводскому району г. Кемерово, который в тот же день был образован специальным Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании Заводского района в городе Кемерово Кемеровской области за счет разукрупнения Центрального района»

Название Плешки было неофициальным название деревни.

География 
Расположен на левом берегу реки Куро-Искитим (от тюрк. Курук — сухой). Граничит с микрорайоном Южный посёлок на востоке и посёлком Комиссарово на западе.

Первая и центральная улица в Плешках — Зейская.

Свое название получило в 1963 году, решением № 469 исполнительного комитета Кемеровского городского Совета депутатов трудящихся от 16 октября 1963 года «О переименовании улиц»: «переименовать улицу им. Хрущева на улицу Зейскую с переулками 1-й, 2-й, и 3-й Зейские».

Эта улица в 1952—1963 гг. носила название «им. Хрущева», в 1950—1952 «Куро-Искитимская», в 1947—1950 «Верхне-Искитимская».
До конца 1946 года наименований улиц и нумерации домов не было.

Инфраструктура 
На территории посёлка функционирует школа № 88 со стадионом, школа с дошкольным образованием № 54.

Школа № 88 продолжает историю восьмилетней Куро-Искитимской школы, образованной до 1917 года.

Посёлок прикреплен к поликлинике № 6 г. Кемерово

Транспорт 
Через посёлок проходит магистральная автодорога Кемерово — Промышленная.

В пос. Плешки ходят (на 2017 г.) 4 автобуса.

Действующие проходящие маршруты: № 4, 106.

Пос. Комиссарово: 21 автобус.

Действующие проходящие маршруты: № 8, 48

Пос. Улус, Мозжуха: 3 автобуса.

Действующие проходящие маршруты: № 103, 110, 120.

Ссылки 
 Посёлок Куро-Искитим (Кемерово) на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Микрорайоны Кемерова
Населённые пункты, основанные в 1945 году